GOW steht für:
 Gymnasiale Oberstufenschule Wetzlar, zeitweiliger Name der Goetheschule Wetzlar
 GoAir (ICAO-Code), indische Fluggesellschaft

 Gesundheitlicher Orientierungswert 

GoW steht für:
 Gears of War, Third-Person-Shooter für Xbox 360 (2006)
 God of War, Action-Adventure-Reihe

Gow ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Gow (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Andrew Sydenham Farrar Gow (1886–1978), britischer Gräzist
 Christian Gow (* 1993), kanadischer Biathlet
 Christopher Ewart Gow (* 1939), südafrikanischer Paläontologe
 Frederick Augustus Gow Packer (1839–1902), australischer Organist, Komponist und Musikpädagoge, siehe Frederick Augustus Packer
 Fraser Gow (* um 1950), schottischer Badmintonspieler
 Gerry Gow (1952–2016), schottischer Fußballspieler 
 Graeme Gow (1940–2005), australischer Zoologe (Schlangen)
 Ian Gow (1937–1990), britischer Politiker

 John Gow (um 1698–1725), schottischer Pirat
 John Gow (Fußballspieler, 1859) (1859–1932), schottischer Fußballspieler
 Michael Gow (General) (1924–2013), britischer General
 Niel Gow (1727–1807), schottischer Fiddler
 Scott Gow (* 1990), kanadischer Biathlet
 Travis Mann-Gow (* 1988), US-amerikanischer Biathlet und Radsportler
 Val Gow (1929–2012), neuseeländische Badmintonspielerin

gow steht für:
 Gorowa (Sprache) (ISO-639-3-Code), kuschitische Sprache der Gorowa (Volk) in Tansania

Siehe auch:
 Gow Lake, Einschlagkrater in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Mount Gow, Berg im Viktorialand, Antarktika

Abkürzung